Thomas Eliot, Thomas Elliot ou Tom Elliot sont des noms pouvant désigner:

Personnalités
Thomas Elliot (c. 1759-1832), constructeur d'orgues anglais
Thomas D. Eliot (1808-1870), homme politique américain
Thomas Lamb Eliot (1841-1936), pionnier de l'Oregon
Thomas Renton Elliott (1877-1961), médecin et physiologiste britannique
Thomas Stearns Eliot (1888-1965), poète et essayiste américain
Thomas H. Eliot (1907-1991), avocat et homme politique du Massachusetts
Tom Elliot (1926-1998), joueur de rugby écossais
Thomas Elliot (né en 1979), joueur de football caïmanien

Personnage fictif
Thomas Elliot (alias Silence), personnage de fiction de DC Comics

Voir aussi
Thomas Elliot Harrison (1808-1888), ingénieur britannique
Tomás Elliot, officier de l'armée argentin

Homonymie de personnes